El Gran Premio de Tailandia de Motociclismo de 2019 (oficialmente PTT Thailand Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2019. Tuvo lugar en el fin de semana del 5 al 6 de octubre de 2019 en el Circuito Internacional de Chang que está situado en la localidad de Buriram, Isan, Tailandia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Fabio Quartararo y Maverick Viñales. Luca Marini fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Brad Binder y Iker Lecuona. La carrera de Moto3 fue ganada por Albert Arenas, Lorenzo Dalla Porta fue segundo y Alonso López tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Competiciones de motociclismo de Tailandia
Tailandia
Deporte en Tailandia en 2019